Азаренков, також Азарєнков — прізвище, поширене в Україні, Росії та Білорусі. Відомі носії:
 Анатолій Азаренков — радянський футболіст, тренер і футбольний функціонер
 Микола Азарєнков — радянський і український фізик